Huis met de Hoofden – edificio di Amsterdam
 Huis met de Hoofden – edificio di Zwolle

Pagine correlate
Casa delle Teste